Cusco bezeichnet:

 Cusco, eine Stadt in Peru
 Region Cusco, eine Region in Peru
 Provinz Cusco, eine Provinz in Peru
 Cusco (Band), eine Musikband